Antoine Sauvaire de Barthélemy (1800-1875), est un homme politique français.
 Henri Sauvaire (1831-1896), est un épigraphe, numismate et photographe orientaliste français.
 Jean-Stéphane Sauvaire (1968-), est un réalisateur, producteur et scénariste français.
 Pierre Dominique François Xavier Sauvaire (1766-1813), est un homme politique français.
 Pierre Sauvaire de Barthélémy (1870-1940), est un écrivain et explorateur français.

Lien externe 
 
Patronyme francoprovençal